Никола́й Курно́сов:
 Курносов, Николай Андреевич (1771—1831) — русский генерал-майор.
 Курносов, Николай Матвеевич (1913—1987) — советский шашист и тренер.